Євдоки́менко — українське прізвище. Відомі носії:

 Євдокименко Анатолій Кирилович (1942—2002) — керівник ансамблю «Червона рута», чоловік Софії Ротару.
 Євдокименко Василь Андрійович (1925—2005) — український графік.
 Євдокименко Іван Миколайович (1992—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Євдокименко Микола Михайлович ( 1961) — український підприємець та чиновник.
 Євдокименко Наталія Михайлівна (нар. 1951) — радянська та українська вчена-хімік, доктор технічних наук (1994), професор (1997).
 Євдокименко Руслан Якович ( 1940) — начальник Придніпровської залізниці (від 1990).

Див. також 
 Євдокименко-Ротару Софія Михайлівна ( 1947) — співачка, Народна артистка України, МРСР.

Українські прізвища
Прізвища на -енко